Ханауэр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ханауэр, Милтон (1908—1988) — американский шахматист.
 Ханауэр, Терри (в девичестве Шо́нблам; род. 1964) — канадско-американская актриса, режиссёр, сценарист и фотограф.